Antun Grašalković može biti jedan od pripadnika plemićke obitelji Grašalković, koja je bila hrvatskog podrijetla:
 Antun I. Grašalković (1694. – 1771.) 
 Antun II. Grašalković (1734. – 1794.) 
 Antun III. Grašalković (1771. – 1841.)

Vanjske poveznice 
Rodoslov obitelji Grašalković